Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dalian Women’s Tennis Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 3. und 4. September 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2017
Tennisturnier in Dalian